Dazed and Confused puede aludir a:

 «Dazed and Confused», una canción de Led Zeppelin.
 Dazed and Confused, una película estadounidense de 1993.
 Dazed & Confused, una publicación mensual británica.